

Eventos 
 Isolamento do elemento químico Urânio

Nascimentos

Falecimentos

Prémios 
 Medalha Copley
 Georg Simon Ohm

1841 na ciência